

Моррілл — місто, штат Канзас
 Моррілл — місто, штат Мен
 Моррілл — селище, штат Небраска